W chmurach – powieść Waltera Kirna
 W chmurach – amerykański film z 2009, ekranizacja książki